Энри́ке Даниэ́ль Ве́ра То́ррес (; род. 10 марта 1979 в Асунсьоне) — парагвайский футболист, полузащитник. Выступая за эквадорский клуб ЛДУ Кито стал одним из ключевых игроков команды в полузащите и попал в символическую сборную по итогам Кубка Либертадорес 2008, который команда выиграла впервые в истории эквадорского футбола.

Биография 
В начале карьеры Вера выступал в чемпионате Парагвая за не самые сильные клубы («Ресистенсия», «Соль де Америка», «Итеньо»). В 2004 году он переехал в Эквадор, где в начале также в числе клубов, за которые он играл, не было «грандов» («Аукас», «Универсидад Католика» (Кито), «Ольмедо»). И только с 2006 года он стал выступать за один из традиционно сильнейших клубов Эквадора — ЛДУ Кито.

В 2007 году Энрике стал вместе со своим клубом чемпионом Эквадора, был признан лучшим иностранным футболистом чемпионата и впервые получил приглашение в сборную Парагвая. В 2008 году Вера вошёл в символическую сборную Кубка Либертадорес. После победы в престижнейшем международном турнире, футболиста приобрёл один из самых богатых клубов Мексики — Америка Мехико. Спустя сезон Вера вернулся в ЛДУ и сразу стал победителем ещё одного международного турнира — Рекопы.

После чемпионата мира в ЮАР выступал за мексиканский «Атлас». В декабре 2010 года состоялось второе возвращение Веры в «ЛДУ»: полузащитник подписал с эквадорским клубом трехлетний контракт. В 2017 году Вера вернулся на родину, подписав контракт со «Спортиво Лукеньо».

Титулы 
  Чемпион Эквадора (1): 2007
 Обладатель Кубка Либертадорес (1): 2008
 Обладатель Южноамериканского кубка (1): 2009
 Обладатель Рекопы (1): 2009
 Финалист Кубка Америки (1): 2011

Источники

Ссылки 
 
 Биография Веры
 
 Энрике Вера на сайте ESPN 

Футболисты Парагвая
Игроки сборной Парагвая по футболу
Игроки ФК «Америка» Мехико
Игроки ФК «Атлас»
Игроки ФК «Аукас»
Игроки ФК ЛДУ Кито
Игроки ФК «Ольмедо»
Игроки ФК «Соль де Америка»
Игроки ФК «Спортиво Лукеньо»